Can Modolell (Sant Just Desvern), edifici al municipi de Sant Just Desvern (Baix Llobregat)  
 Can Modolell (Viladecans), obra al municipi de Viladecans (Baix Llobregat)
 Can Modolell de la Torre, torre de defensa al municipi de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) 
 Jaciment arqueològic de Can Modolell, jaciment des de l'època ibèrica fins a la baixa edat mitjana a Cabrera de Mar, al Maresme